Doberdob je lahko:
 Doberdob - kraj v Italiji ob slovenski meji
 Doberdob - roman Prežihovega Voranca